Steventon, Hampshire
 Steventon, Oxfordshire
 Steventon, Shropshire